Илия може да се отнася за:

 Илия, библейски пророк
 Илия, мъжко собствено име
 Илия, село в област Кюстендил
 Илия, поетичното име на Рея Силвия

Вижте също 
 Свети Илия (пояснение)